Il doppio del torneo di tennis Internacional Femenil Poza Rica 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria-Fernanda Alvarez-Teran e Maria Fernanda Alves che hanno battuto in finale Stéphanie Dubois e Ol'ga Savčuk 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Mailen Auroux /  María Irigoyen (semifinali)
 Julia Cohen /  Chieh-Yu Hsu (semifinali)

 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  Maria Fernanda Alves (Campionesse)
 Ximena Hermoso /  Florencia Molinero (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internacional Femenil Poza Rica 2013